Il singolare maschile  del torneo di tennis Singapore Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Kelly Jones che ha battuto in finale Richard Fromberg 6-4, 2-6, 7-6.

Teste di serie 

 Wally Masur (quarti di finale)
 Mark Kratzmann (secondo turno)
 Alex Antonitsch (primo turno)
 Paul Chamberlin (primo turno)

 Dan Goldie (semifinali)
 Kelly Evernden (quarti di finale)
 Richard Fromberg (finale)
 Grant Connell (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Singapore Open 1990